gromada Mniszów (powiat kozienicki)
 gromada Mniszów (powiat proszowicki) (miechowski/proszowicki)